Ohle bezeichnet:

 einen Nebenfluss der Oder in Polen, siehe Oława (Fluss)
 Ohle (Plettenberg), einen Stadtteil der Stadt Plettenberg in Nordrhein-Westfalen

Ohle ist der Familienname folgender Personen:
 Bent Ohle (* 1973), deutscher Autor
 Carsten Ohle (* 1968), deutscher Handballtorwart
 Gottlob Heinrich Ohle (1760–1840), Chirurg
 Hendrik Meyer-Ohle (* 1965), deutscher Betriebswirtschaftler, Japanologe und Hochschullehrer 
 Waldemar Ohle (1908–1987), deutscher Limnologe
 Walter Ohle (1904–1971), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Ole